Gransjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gransjötjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (9,89 ha)
Nedre Gransjötjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Övre Gransjötjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Gransjötjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706892-152476), sjö i Strömsunds kommun,  (13,7 ha)
Gransjötjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707053-152829), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn